Tubo de vacío puede hacer referencia a:

 La válvula termoiónica o válvula de vacío; un componente electrónico.
 Los tubos de vacío que conforman un tipo de colector solar.